Rhapsody – nigdy nieukończony projekt systemu operacyjnego dla komputerów Macintosh firmy Apple
 Rhapsody of Fire – włoska grupa muzyczna grająca film score metal i power metal (wcześniej występująca pod nazwą Rhapsody)
 Rhapsody – film z 2008 roku w reżyserii Bruce'a Beresforda
 Rapsodia – forma muzyczna